Крэг Ларман — канадский ученый в области компьютерных наук, специализирующийся в итеративной разработке, гибкой методологии разработки, объектно-ориентированном анализе, объектно-ориентированном дизайне. Является автором нескольких учебников и большого масштабируемого Scrum.

Биография

Публикации 
 1997 — Applying UML and Patterns — ISBN 0-13-748880-7
 1999 — Java 2 Performance and Idiom Guide — ISBN 0-13-014260-3 (with Rhett Guthrie)
 2001 — Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and the Unified Process — ISBN 0-13-092569-1
 2003 — Agile and Iterative Development: A Manager’s Guide — ISBN 0-13-111155-8
 2004 — Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development — ISBN 0-13-148906-2
 2008 — Scaling Lean & Agile Development: Thinking and Organizational Tools for Large-Scale Scrum — ISBN 0-321-48096-1 (with Bas Vodde)
 2010 — Practices for Scaling Lean & Agile Development: Large, Multisite, and Offshore Product Development with Large-Scale Scrum — ISBN 0-321-63640-6 (with Bas Vodde)
 2017 - Large-Scale Scrum: More with LeSS - ISBN 9332585350 (with Bas Vodde)

Ссылки 
 Craig Larman Домашняя страница

Учёные США
Учёные Канады
Учёные в области информатики Канады